Марушич — фамилия. Известные носители:
 Марушич, Адам (род. 1992) — черногорский футболист.
 Марушич, Дарко — Народный герой Югославии, награждён посмертно.
 Марушич, Зоран (род. 1993) — сербский футболист.
 Марушич, Ивица — Народный герой Югославии, награждён посмертно.